Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1998 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale bestritten Jana Novotná und Nathalie Tauziat, das Novotná in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1998